Arc de Triomphe (Parijs)
Arc de Triomphe du Carrousel
Arc de Triomf (Barcelona)
Arc de Triomf (metrostation), metrostation in Barcelona
Arc de Triomphe (beeld), kunstwerp in Antwerpen

Zie ook
Triomfboog
Arch of Triumph (doorverwijspagina)